Malcolm Coyle est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par Treach, membre du groupe de rap des Naughty by Nature.

Il fait partie du groupe des Homeboys, le gang des Afro-Américains de la prison.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°99C122. Condamné le  pour vol qualifié, vol à main armée, agression avec une arme mortelle, et agression sur un policier, à une peine d'emprisonnement de 50 ans, avec libération sur parole au bout de 20 ans.

Saison 3 
Lorsque Coyle arrive à Oz, on lui présente le détenu Kenny Wangler, censé l'aider à l'acclimater à la prison. Il devient rapidement respecté et se joint au gang afro-américain des Homeboys.

Wangler le présente aux membres du gang Junior Pierce et Arnold Jackson, autrefois appelé « Poet » et désormais appelé par son nom de naissance. Coyle se moque de son nom et demande si Pierce se fait appeler Willy (en référence à la série Arnold et Willy).

Wangler va voir le chef de la mafia sicilienne Antonio Nappa, qui lui répond qu'il ne veut pas entendre parler de Coyle jusqu'à ce que sa loyauté n'ait pas été prouvée. Pour tester Malcolm Coyle, Wangler l'amène dans le gymnase et demande à tout le gang de le tabasser, pour voir sa réaction et son attitude. 

Plus tard, ayant passé le test avec succès, Coyle peut désormais faire des affaires avec le reste des détenus. Mais Nappa ne fait toujours pas confiance à Coyle et l'exclut de la cuisine pour le faire travailler en tant que barbier.

Tandis qu'il discute et s'occupe de la barbe du détenu Augustus Hill, Coyle (qui considère Hill comme un détenu pas comme les autres, désirant donc son « respect ») lui fait une confession, celui du meurtre de toute une famille italo-américaine, juste pour s'amuser. Il n'a jamais été suspecté pour ce meurtre. À cause de la manière dont Coyle tient le coupe-choux, Hill le croit et est dégoûté de Coyle, se demandant comment il a pu assassiner des innocents sans aucun remords.

Hill a tout de même des doutes sur la véracité des aveux de Coyle, et n'écarte pas la possibilité d'un mensonge pour la frime. Il fait des recherches sur internet et tombe sur l'article du meurtre dont Coyle lui avait parlé (les 5 membres de la famille Ciancimino sauvagement assassinés en 1999). Les détails de l'article correspondent aux dires de Coyle, ce qui convainc définitivement Hill.

Hill, choqué, part tout raconter à un autre détenu, Kareem Said, qui lui conseille de retourner parler à Coyle pour avoir plus de détails. Coyle se retrouve donc à discuter avec Hill et Wangler dans une cellule de ses meurtres avec fierté et amusement, en racontant les détails morbides, et dit qu'il n'était pas seul, car son ami Franklin le filmait en même temps.

Il existe donc une vidéo qui prouve ses meurtres. Hill, toujours sur les conseils de Said, va voir le directeur de la prison Leo Glynn pour tout lui raconter. Malcolm Coyle est arrêté et envoyé directement dans le couloir de la mort.

Kenny Wangler veut donc voir Augustus Hill mort, mais Kareem Said demande de l'aide aux chefs des gangs des Italiens, Latinos, et même des Aryens, pour la protection de Hill. Les chefs respectifs, Nappa, Hernandez, et Schillinger, connus pour leur « sens de la famille », sont dégoûtés du meurtre de Coyle et assurent que rien n'arrivera à Hill. Nappa ajoute même que non seulement rien n'arrivera à Hill, mais qu'en plus, Coyle en paiera les conséquences (n'ayant pas oublié que la famille massacrée étant italo-américaine).

Les Homeboys sont tout de suite mis au courant de la part des musulmans, aryens, italiens et latinos que rien ne doit être fait pour venger Coyle, auquel cas s'en suivrait une confrontation directe.

Plus tard, Malcolm Coyle, qui souhaite toujours la mort de Hill, est retrouvé assassiné dans sa cellule (nu et flagellé dans le dos, puis attaché aux barreaux), sans aucun doute tué par les siciliens.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Gangster de fiction
Violeur de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1999